Gits steht für:

 Gits (Hooglede), Ortsteil der Gemeinde Hooglede, Provinz Westflandern, Belgien

The Gits steht für:
 The Gits, US-amerikanische Punkband

GITS steht als Abkürzung für:
 Ghost in the Shell, Manga von Masamune Shirow
 Ghost in the Shell (Anime), Anime von Mamoru Oshii
 Ghost in the Shell (2017), amerikanischer Spielfilm von Rupert Sanders

Abkürzung